Официальный рейтинг снукеристов на сезон 1981/1982 представляет собой сумму рейтинговых очков, набранных снукеристами за предыдущие несколько сезонов и является определяющим в распределении сеяных мест на все рейтинговые турниры данного сезона. Ниже представлена полная версия рейтинга.

Топ-32

Ссылки 
Рейтинг в Архиве снукера Криса Тернера 

Официальный рейтинг снукеристов по сезонам
1981 год в снукере
1982 год в снукере